Рагна́рёк:
 Рагнарёк — конец света в германо-скандинавской мифологии.
 Тор: Рагнарёк — супергеройский фильм Тайки Вайтити (США, 2017).
 Рагнарёк — фэнтезийный сериал Netflix на норвежском языке (2020).
Ragnarok:
 Ragnarok — норвежская блэк-метал-группа.
 Ragnarök Online — MMORPG корейской компании GRAVITY (2000).
 Ragnarok Online 2: The Gate of the World — сиквел игры Ragnarok Online.
 Ragnarok Online 2: Legend of the Second — ремейк Ragnarok Online 2.
 Ragnarok World Championship — мировой турнир по многопользовательской онлайн-игре Ragnarok Online.
 God of War: Ragnarök — компьютерная игра из серии God of War (2022).

См. также 
 The Mythical Detective Loki Ragnarok — манга Сакуры Киноситы и одноимённое аниме.
 Гибель богов (значения)